Juan de Dios Vial puede referirse a:

 Juan de Dios Vial del Río (1779-1850), político chileno - Ministro de Guerra y Marina;
 Juan de Dios Vial Guzmán (1814-?), político chileno;
 Juan de Dios Vial Guzmán (1851-1931), militar y político chileno - Ministro de Hacienda;
 Juan de Dios Vial Larraín (1924-2019), filósofo y académico chileno;
 Juan de Dios Vial Correa (1925-2020), médico y académico chileno.